Буйвид — фамилия литовского происхождения (в Литве имеет форму Буйвидас, женские формы — Буйвидайте (девичья), Буйвидене (в замужестве), в Латвии — Буйвидс).

Известные носители:
 Буйвид, (Путувер, Лютавор, лат. Putuwerus; ум. 1294—1295) — великий князь литовский, отец Витеня, Воина и, вероятно, Гедимина, брат Будикида.
 Буйвид, Анна Юрьевна (род. 1983) — российский искусствовед и куратор современного искусства.
 Буйвид, Вита (род. 1962) — современный русский художник.
 Буйвид, Иван Фридрихович — русский генерал-майор, георгиевский кавалер
 Буйвид, Николай Францович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4764; 25 декабря 1833.
 Буйвид, Одо (1857—1942) — польский бактериолог.
 Буйвид, Рафаил Викентьевич — русский генерал-майор, георгиевский кавалер